Суперкубок Киргизстану з футболу 2016  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 2016 року між чемпіоном Киргизстану клубом Алай та володарем кубка Киргизстану клубом Абдиш-Ата.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на 24.kg
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на flk.kg
 Матч на youtube

2016
Киргизстан
Березень 2016
2016 в киргизькому спорті